Inname van Henegouwen (1424–1425)
 Bezetting van Bergen (1572)
 Beleg van Bergen (1691)
 Beleg van Bergen (1709)
 Beleg van Bergen (1746)